Skovsgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovsgård (Asdal Sogn) – en bebyggelse i Asdal Sogn, Hjørring Kommune
 Skovsgård (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn, Aalborg Kommune
 Skovsgård (Humble Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Humble Sogn, Langeland Kommune
 Skovsgård (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse i Torslev Sogn og Øster Svenstrup Sogn – Jammerbugt Kommune
 Skovsgård (Pårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Paarup Sogn, Odense Kommune
 Skovsgård (Volstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Volstrup Sogn, Frederikshavn Kommune